Six navires et un établissement côtier de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Actaeon ou HMS Acteon:
 HMS Actaeon (1757) était une frégate de sixième rang de 28 canons lancée en 1757 et vendue inutilisable en 1766.
 HMS Actaeon (1775) était une frégate de sixième rang de 28 canons lancée en 1775 et échouée et incendiée en 1776.
 HMS Actaeon (1778) était un navire à double-ponts de cinquième rang de 44 canons, lancé en 1778, en service portuaire à partir de 1795 et vendu en 1802.
 HMS Acteon (1805) était le brick français Actêon de 16 canons que le HMS Egyptienne captura en 1805 au large de Rochefort; Acteon a été démantelé en 1816.
 HMS Actaeon (1831) était un navire  de sixième rang de 26 canons lancé en 1831. Il a été converti en navire d'études en 1856, prêté au Cork Harbour Board en 1870 en tant que ponton, et vendu en 1889.
 HMS Actaeon était un ponton, à l'origine le HMS Vernon de quatrième classe à 50 canons qui faisait partie de l'école de torpilles de la Marine. Il a été rebaptisée HMS Actaeon en 1886 et a été vendue en 1923.
 HMS Actaeon (U07) était un sloop de classe Black Swan modifié lancé en 1945 et vendu à l'Allemagne de l'Ouest en 1959 sous le nom de Hipper. Il est utilisé comme ponton en 1964 et vendue pour rupture en 1967.
 HMS Actaeon était un établissement à terre faisant partie à l'origine du HMS Vernon. Il a été créé en tant que commandement distinct en 1905 et a porté ses fruits en 1922.
 HMS Ariadne (1859) était le HMS Actaeon original, renommé et mis en service en 1905 et vendu en 1922.
 HMS Dido (1869) fut le HMS Actaeon II entre 1906 et 1922.